Verrua steht für:

 Verrua Po, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Pavia in der Lombardei
 Verrua Savoia, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont